Asian Open Figure Skating Trophy 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в китайском городе Пекин с 13 октября по 17 октября 2021 года. Организатор турнира — Китайская ассоциация конькобежцев. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является пятым его этапом. Для сокращения названия турнир также известен как Asian Open Trophy 2021. Также этот турнир является тестовым мероприятием для XXIV Зимних Олимпийских игр.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание
Примечание. Эта категория турнира не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников.

Танцы на льду
Примечание. Эта категория турнира не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Октябрь 2021 года
Спорт в Китае в 2021 году